Solari kan syfta på:

 Solari (ort) – ort i Argentina
 Solari (auktor) – flera  auktor
 Cristoforo Solari (cirka 1460–1527),  italiensk skulptör och arkitekt

Se även 

 Solario